Вреньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 23 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вреньї на сайті французького Національного інституту географії
 Вреньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вреньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вреньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена